Владимир Константинович Шмелёв (31 августа 1946) — советский спортсмен по современному пятиборью. Трёхкратный победитель Спартакиады народов СССР (1971-личное первенство, 1975-личное и командное первенство). Заслуженный мастер спорта СССР (1972). Олимпийский чемпион 1972 года в Мюнхене, где он завоевал золотую медаль в командных соревнованиях (вместе с Борисом Онищенко и Павлом Леднёвым), и занял пятое место в личном зачете. Трёхкратный чемпион СССР в личном зачете (1971, 1972, 1975). Награждён медалью «За трудовое отличие», почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» (2004). Выступал за ВС (Московская обл.).

Биография 
Владимир Константинович Шмелёв родился 31 августа 1946 в городе Магадан. Плавание — самое раннее увлечение Владимира. Затем потянула романтика морского пятиборья: стрельба, плавание, бег, гребля и парусная гонка. С 1965 по 1967 годы проходил срочную службу в Советской Армии и стал чемпионом СССР в многоборье.
Когда кончался срок службы в армии решил попробовать силы в современном пятиборье.

В 1968 году уже выступал на первенстве СССР по пятиборью и выиграл соревнования запасных участников команд по стрельбе, плаванию и бегу.

Владимир Шмелев и Павел Леднев, двое сильнейших наших пятиборца по спортивным показателям года, должны были принять участие в XVIII Чемпионате Мира 1971 года, однако, от поездки они были отстранены бдительной «инстанцией», которая не сочла возможным их выезд: первого за нарушение спортивного режима, второго за высказанное вслух восхищение витринами во время одной из зарубежных поездок.

Член КПСС с 1975 года. Окончил ГЦОЛИФК (1976). Спортивную карьеру завершил в 1981 году.

Спортивные достижения 
 Чемпион Олимпийских игр 1972 года Мюнхен (командное первенство).
 Чемпион мира 1973, 1974 (П. Леднев, В. Шмелев, Б. Онищенко), и бронзовый призёр 1975 года (П. Леднев, В. Шмелев, Л. Иванов) в командном зачёте.
 Серебряный призёр чемпионатов мира 1973 и 1974 в личном зачете.
 Чемпион Спартакиады народов СССР 1971 и 1975 в личном зачете.
 Чемпион СССР 1971, 1972 и 1975 в личном первенстве.
 Победитель Кубка Европы (1975, 1977) в команде.
 Командный чемпионат СССР (1977) 1 место сборная РСФСР (В. Шмелев, А. Пальянов, О. Булгаков).

На Олимпийских играх 1976 года был запасным в сборной команде Советского Союза по современному пятиборью.

Олимпийские игры 
 На Олимпийских играх 1972 в Мюнхен выиграл золотую медаль в командных соревнованиях, занял 5 место в личном первенстве.
 Итоговые результаты.

 Результаты по видам пятиборья.
 Верховая езда.

 Фехтование.

 Стрельба.

 Плавание.

 Кросс.

Литература

Ссылки 
 Профиль Владимира Шмелёва. 
 Легенды советского спорта 

Чемпионы Спартакиады народов СССР
Пятиборцы СССР
Чемпионы СССР по современному пятиборью
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы мира по современному пятиборью
Олимпийские чемпионы от СССР
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Члены КПСС